Flora FC is een Surinaamse voetbalclub in het stadsressort Flora in Paramaribo. De club heeft het Dr. Ir. Franklin Essed Stadion als thuisbasis.

Flora komt uit in de Tweede Divisie van de Surinaamse Voetbal Bond (stand 2019).

Zie ook 
 Lijst van voetbalclubs in Suriname

Surinaamse voetbalclub
Sportclub in Paramaribo